Rosiny ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Rosiny (* 1960), deutsch-schweizerische Tanz- und Medienwissenschaftlerin, Festivalleiterin und Kulturmanagerin
 Nikolaus Rosiny (1926–2011), deutscher Architekt
 Esther Elena Rosiny-Wieland (* 1994), deutsche Schauspielerin

Rosiny ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Rosiny (Przelewice), deutsch Rosenfelde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen